Krawczyk puede hacer referencia a:

Eliana Krawczyk,  teniente de navío de la Armada Argentina y primera mujer oficial submarinista de Sudamérica.
Katarzyna Krawczyk, deportista polaca.